id. Johannes Benkner (?–1528) Brassó városbírója
 ifj. Johannes Benkner (?–1565) Brassó városbírója
 Johann Benkner (1580–1653) brassói városi tanácsos

Jegyzetek